Beekjuffers (familie), een familie (Calopterygidae) van libellen
 Beekjuffers (geslacht), een geslacht (Calopteryx) van libellen